

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aladin Reibel (1960- ), acteur français de télévision, de cinéma et de théâtre ;
 Charles Reibel (1882-1956), homme politique français ;
 Earl Reibel (1930-2007), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 François Reibel (1972- ), écrivain et poète français ;
 Guy Reibel (1936- ), compositeur français de musique contemporaine.

Armement 
 Les mitrailleuses Reibel, (MAC 31 et MAC 34), couramment appelées ainsi en hommage au colonel Reibel.

Homonymie de patronyme